Micro-Folie peut désigner :

 le projet culturel Micro-Folie ;
 une implantation de ce même projet à Sevran.

Cinéma 
 Micro folies, film américain de 1939.

Divers 
 Microfolie's, éditeur français de jeux vidéo.